Neway ist der Familienname folgender Personen:

 Mengistu Neway (1919–1961), äthiopischer Militär
 Patricia Neway (1919–2012), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran)